Машина на Фон Нойман – е термин създаден в чест на Джон фон Нойман, предложил първи тази концепция, като може да означава:
 Архитектура на Фон Нойман, концепция за компютърна архитектура на Ай Би Ем.
 Самовъзпроизвездаща се машина, клас машини, способни на самовъзпроизвеждане:
 Универсалния конструктор на Фон Нойман, самовъзпроизвеждащ се клетъчен автомат.
 Сонда на фон Нойман, хипотетическа самовъзпроизвеждаща се космическа сонда.
 Самовъзпроизвеждащи се нанороботи.